Zweedse hockeyploeg (mannen)
 Zweedse hockeyploeg (vrouwen)